Fernando Perez ou Fernando Pérez peut désigner :
 Fernando Pérez (1972-), physicien, développeur logiciel et un défenseur du logiciel libre ;
 Fernando Perez (12?-1331), tueur en série portugais ;
 Fernando Perez (1983-), joueur américain de baseball ;

Voir aussi 
 Fernando Pérez Calvillo (13?-1404) cardinal espagnol, nommé par l'antipape d'Avignon Benoît XIII ;
 Fernando Pérez Valdés (1944-), réalisateur cubain ;
 Fernando Perez-Pascal (1964-), joueur de tennis mexicain ;
 Walter Fernando Pérez (1975-), coureur cycliste argentin.